How to Survive – videogioco del 2013 sviluppato dalla EKO Software
How to Survive – singolo degli Of Mice & Men del 2019